Osoby:
 Imke Schiersch – niemiecka triathlonistka

Szwajcaria:
 Schiersch – alemańska nazwa gminy Schiers